Dryft – przenoszenie materiałów na ląd przez prądy morskie, materia i organizmy unoszone w rzece
 Wędrówka kontynentów, nazywana także dryftem
 Dryf genetyczny lub dryft genetyczny – podstawowy proces neutralnej ewolucji

Zobacz też 
 dryf